Сычуань:

 Сычуань — провинция на юге центральной части Китая.
 Сычуань Гуаньчэн — бывший профессиональный футбольный клуб из г.Чэнду, КНР.